

Toponymie 

 Ios, une île grecque de l'archipel des Cyclades.

Sigle 
IOS est aussi un sigle qui peut désigner :

Informatique
 iOS,  le système d'exploitation des appareils mobiles de la marque Apple ;
Internetwork Operating System, un ancien nom de Cisco IOS, un système d'exploitation de la société Cisco Systems ;
  (en français, système d'entrée-sortie) ;
 Internal Operating System (en français, système d'exploitation interne), un terme utilisé en par plusieurs fabricants, notamment Nintendo pour la console Wii ;
 Internet Over Satellite (en français, Internet par satellite), une technique d'accès à Internet par satellite.

Autre
 Internationale ouvrière socialiste.